Lerski ist der Familienname folgender Personen:

 Helmar Lerski (1871–1956), deutscher Fotograf und Kameramann
 Jerzy Lerski (1917–1992), polnischer Jurist, Politologe und Historiker